ТФЦ — многозначная аббревиатура:
 ТФЦ — таблетно-фасовочный цех
 ТФЦ — телефонный центр
 ТФЦ — тетрафторид циркония

См. также 
  — аббревиатура латиницей